

Клір-Лейк — місто, штат Індіана
 Клір-Лейк — місто, штат Айова
 Клір-Лейк — місто, штат Міннесота
 Клір-Лейк — місто, штат Південна Дакота
 Клір-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Клір-Лейк — селище, штат Іллінойс
 Клір-Лейк — селище, штат Вісконсин
 Клір-Лейк — переписна місцевість в окрузі Пірс, штат Вашингтон
 Клір-Лейк — переписна місцевість в окрузі Скеджіт, штат Вашингтон